signifie  en italien.

Toponyme 

 Pietrasanta, ville de la province de Lucques en Toscane (Italie).

Monuments 
 L'Église de l'Archiconfrérie du Cappuccio alla Pietrasanta, petite église du centre historique de Naples ;
 L'Église Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, une des églises les plus importantes du centre historique de Naples.

Patronyme 
 Sébastien Pietrasanta (1977-), homme politique français ;
 Yves Piétrasanta (1939-2022), homme politique français.

Toponymie italienne
Homonymie de patronyme